Phil Anderson of Philip Anderson kan verwijzen naar:

Phil Anderson (wielrenner) (1958), een voormalig wielrenner
Philip Anderson (natuurkundige) (1923–2020), een natuurkundige
Philip Anderson (illustrator), een illustrator
Philip Anderson (medicus) (1930-2000), een hoogleraar pathologie
Philip W. Anderson (filmeditor) (1915-1980), een Amerikaans filmmonteur